Соревнования по прыжкам с трамплина на I зимних юношеских Олимпийских играх проходили с 14 по 20 января 2012 года, было разыграно три комплекта медалей.

Медали

Общий зачет

Медалисты

Ссылки

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012